Comuna 14 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 14 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 14 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 14 de Cali, Colombia.
 Comuna 14 de Medellín, Colombia.